Rye kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Rye (del av en befolkad plats), Victoria,

Danmark 

 Ry, Skanderborg, ort, Region Mittjylland, 
 Gammel Rye, ort, Region Mittjylland, >

Frankrike 

 Rye, Jura,

Storbritannien 

Rye, East Sussex, ort,

USA 

 Rye, Arkansas, Cleveland County, 
 Rye, New Hampshire, Rockingham County, 
 Rye, New York, Westchester County, 
 Rye, Colorado, Pueblo County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar